Здесь представлен список городов Австралии.

Большинство австралийцев (89 %) проживает в больших (англ. City) и малых (англ. Town) городах, что делает Австралию одной из самых урбанизированных стран мира. Большая часть австралийцев проживает на восточном побережье Австралии.

Определение города (City) в Австралии варьируется в зависимости от штата . Столицы штатов могут включать в себя несколько районов местного самоуправления (англ. LGA) в пределах своих границ, в это же время районы местного самоуправления могут быть городами сами по себе. Например: столица штата Западная Австралия город Перт территориально включает в себя целый ряд районов местного самоуправления со статусом города, такие как: Армадейл, Бейсуотер, Каламунда и др.

City 
Ниже представлены только те города, которые на законодательном уровне самих штатов определены как City.

В пределы Хобарта (столицы штата Тасмания), помимо центральной части (City of Hobart), обычно включается население Кларенс, Гленорки (Glenorchy), Кингборо (Kingborough), Брайтона (Brighton) и Сорелла (Sorell).</small>

Список крупнейших городов 

Ниже представлены 20 крупнейших городов Австралии по численности населения

Общая карта 
Условные обозначения:
  Столица Австралии
  Столицы штатов или территорий
  Остальные города

На карте не показаны города Калаундра, Намбор, Мэриборо, Редклифф (штат Квинсленд) и Вайонг (штат Новый Южный Уэльс).

См. также 
 Список городов Австралии по численности населения

Примечания 

 
Австралия
Города